Андрей Викторович Куренной (12 мая 1972 года, Краснодар — 28 декабря 2007 года, Дагомыс) — российский легкоатлет, специализирующийся в тройном прыжке. Чемпион Универсиады 1995 года. Чемпион России 1997 года. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Тренировался под руководством Евгения Владимировича Мартианова, выступал за ФСО «Динамо».

Дебютировал на международной арене в 1995 году, став победителем в тройном прыжке на Универсиаде в Фукуоке. Успешно выступал на отдельных этапах Кубка IAAF. Финалист кубков Европы 1998 и 2001 годов.

Окончил Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.

После завершения спортивной карьеры работал тренером футбольной команды «Лотос-Лэнд», заместителем директора Краснодарского государственного училища Олимпийского резерва по спортивной работе и начальником управления физической культуры и спорта администрации города Сочи.

Погиб 28 декабря 2007 года в Дагомысе.

Основные результаты

Международные

Национальные

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны тройным России
Чемпионы Универсиады по лёгкой атлетике
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Москвы
Спортсмены Краснодарского края